Gadchiroli (district), een district van de Indiase staat Maharashtra
 Gadchiroli (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Gadchiroli